Землетрясение () — может означать:
 Землетрясение — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами или искусственными процессами.
 «Землетрясение» — коктейль.
 Землетрясение (1963—2006) — псевдоним канадского рестлера и борца сумо Джона Тенты.

В искусстве 
 
 «Землетрясение» — шестая серия девятнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

См. также 

 Quake — игра.